Odisseo – personaggio della mitologia greca
 Odisseo – nome proprio di persona maschile
 Odisseo – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Odisseo – gruppo musicale rock messicano
 Odisseo – cratere da impatto sulla superficie di Teti